linea S45 della S-Bahn di Berlino
 linea S45 della S-Bahn di Vienna